Рокитня́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Рокитнянська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Рокитнянська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Рокитнянська вулиця — вулиця в місті Яготин Київської області.

Вулиці